Okręty US Navy o nazwie USS  "Delaware":
 Pierwszy  był 24 działową fregatą zbudowaną w 1776 i przechwyconą przez Wielką Brytanię w 1777.
 Drugi  był 20 działowym okrętem zakupionym w 1798
 Trzeci  był 74 działowym okrętem liniowym zwodowanym w 1820 i spalonym w 1861.
 Czwarty  był bocznokołowym parowcem. Zbudowany w 1861 i wycofany ze służby w 1865.
 Piąty  był parowcem śrubowym przemianowanym z "Piscataqua" w 1869.
 Szósty  był pancernikiem, który wszedł do służby w 1910 i został zezłomowany w 1924.

SP-467 (później AT-5S i YT-111) służył w marynarce od 1917 do 1923. Pomimo tego że oficjalnie był znany tylko pod nazwą alfanumeryczną, często błędnie podawany jest pod swoją cywilną nazwą "Delaware".

Delaware